Emporis Skyscraper Award — ежегодная премия за выдающиеся достижения в эстетическом и функциональном дизайне в области высотной архитектуры.

Премия вручается жюри из числа редакторов Emporis зданиям, которые имеют высоту выше 100 метров. Также строительство здания должно быть закончено за год до премии. Зданиям выставляются баллы. Всего выделяют 10 мест, основные 1-ое, 2-ое и 3-е места.

Лауреаты Emporis Skyscraper Award

Примечания

Ссылки 
 Официальная страничка Emporis Skyscraper Award

Архитектурные премии
Небоскрёбы
Награды по алфавиту